Anna Bondár (ur. 27 maja 1997 w Szeghalom) – węgierska tenisistka, reprezentantka kraju w Pucharze Billie Jean King.

Kariera tenisowa 
W karierze zwyciężyła w jedenastu singlowych oraz dwudziestu jeden deblowych turniejach rangi ITF. Najwyżej w rankingu WTA była sklasyfikowana na 50. miejscu w singlu (18 lipca 2022) oraz na 53. miejscu w deblu (25 lipca 2022).

W zawodach cyklu WTA Tour Węgierka wygrała jeden turniej w grze podwójnej.

Historia występów wielkoszlemowych 
 Legenda

Występy w grze pojedynczej

Występy w grze podwójnej

Występy w grze mieszanej 
Anna Bondár nigdy nie startowała w rozgrywkach gry mieszanej podczas turniejów wielkoszlemowych.

Finały turniejów WTA

Gra podwójna 1 (1–0)

Finały turniejów WTA 125

Gra pojedyncza 1 (1–0)

Gra podwójna 1 (1–0)

Wygrane turnieje rangi ITF

Gra pojedyncza

Bibliografia 

Węgierskie tenisistki
Urodzeni w 1997